René – comune della Sarthe (Francia)
René – romanzo di François-René de Chateaubriand del 1802
René – film del 2008 diretto da Helena Třeštíková
René – variante del nome proprio di persona Renato

Persone
France-Albert René – politico seychellese
Marvin René – velocista francese
Norman René – regista statunitense